Litvánia
Mindenszentek temploma (Vilnius)
 Magyarország
 Mindenszentek-plébániatemplom, Budapest
 Mindenszentek-templom, Pécs
 Olaszország
lásd: Ognissanti (egyértelműsítő lap)
 Románia
 Mindenszentek-templom, Kajántó, Kolozs megye
 Mindenszentek-templom, Katona, Kolozs megye
 Mindenszentek-templom, Szászfenes, Kolozs megye
 Szlovákia
 Mindenszentek-templom, Nemespann, Nyitra megye